Ла Медина има више значења:

 Ла Медина (Сан Мигел де Аљенде), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Медина (Артеага), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику